Detta är en lista över de 706 kommunerna i departementet Calvados i Frankrike.

Calvados
Kommuner Calvados